The Late Lamented – cortometraggio del 1917 diretto da Harry Williams
The Late Lamented – cortometraggio del 1922 diretto da Robert Eddy